Turpial es un cliente de Twitter e Identi.ca creado en Python usando las librerías GTK para una mejor integración entre varios de sus escritorios. Está creado para ser un cliente simple, minimalista, pero con alta funcionalidad. El nombre se debe al ave nacional de Venezuela, el turpial, y es el país donde empezó a ser desarrollado. Cabe destacar que los sonidos de notificaciones son los de esta ave.

Características 

Turpial inicialmente era una idea de Wil Álvarez, fundador del proyecto y programador que trabaja hasta el día de hoy, en conjunto con un grupo de programadores a colaborar. Su idea es la de hacer un cliente nacional como la arepa (según su filosofía). Está hecho en Python y fácilmente se integra a escritorios como GNOME y XFCE, debido a que está hecho usando las librerías gráficas GTK usando PyGTK. Soporta un modo compacto así como un modo extendido, el uso de acortadores de URL (aunque al ser software de código abierto, se pueden editar los endpoints de los acortadores ya obsoletos, como u.nu y tr.im), subida de imágenes a servicios como TwitPic, Yfrog, Posterous, Plixi, entre otros; silenciar a otros usuarios sin necesidad de dejarlos de seguir, y funciones básicas de cualquier cliente, como tuitear, ver y hacer contestaciones, mandar y recibir mensajes directos, etc.

Por el momento, solo funciona en Linux, aunque aseguran que podría funcionar en Windows a pesar de que no cuenta con opciones de descarga para esta sistema operativo en su página oficial, debido a la portabilidad de las librerías GTK, incluso ha habido indicios de ello. Debido a la falta de desarrolladores que programen usando PyObjC, no está disponible para Mac OS X.

Enlaces externos 
Sitio oficial de Turpial

Twitter
Software programado en Python
Aplicaciones GTK
Software libre